Мольча — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Мольча — деревня в Чирковичском сельсовете Светлогорского района Гомельской области.
 Мольча — посёлок в Чирковичском сельсовете Светлогорского района Гомельской области.